Dawan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Davan (ort), Davaoregionen, Province of Davao Oriental, 
 Dawan River (vattendrag i Filippinerna), Norra Mindanao, Province of Bukidnon,

Indonesien 

 Kecamatan Dawan, distrikt, Provinsi Bali,

Iran 

 Davān (ort), Fars,

Kina 

 Dawan Xiang, socken, Xinjiang, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar